ERS est un sigle pour :
 Ethics, Responsibility & Sustainability (E∙R∙S) (en français, éthique, responsabilité et développement durable), le critère transversal utilisé depuis 2013 par l'EFMD pour accréditer les écoles de management (accréditation EQUIS) ;
 European Remote-Sensing Satellite ;
 Environnement Risques et Santé, une revue de santé-environnement ;
 établissement de réinsertion scolaire, un dispositif scolaire français mis en place en 2010 ;
 Energy recycling system, un récupérateur de chaleur eau grise distribué par la société Biofluides.

 Benoît Ers (né en 1971), dessinateur de bande dessinée belge.

ers peut désigner :
 ers, le nom vernaculaire de la Vicia ervilia, une plante originaire du bassin méditerranéen.